Die Eredivisie 1972/73 war die 17. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 13. August 1972 und endete am 20. Mai 1973.

Meister wurde zum 16. Mal Ajax Amsterdam. Absteigen mussten Excelsior Rotterdam und FC Den Bosch ’67.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)  

 Bram Braam (1/-) hat den Verein in der laufenden Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1972/73